Балчуг (по одной версии — от  — глина. По другой версии — от слова «балчук» — рыбный торг, привоз, базар).

 Балчуг — историческая местность в центре Москвы, ныне находится в средней части искусственного острова.
 Балчуг — одно из названий официально безымянного искусственного острова, образованного Москвой-рекой и Водоотводным каналом.
 Балчуг — улица на одноимённом острове, делит остров на два района — Замоскворечье и Якиманку.
 Балчуг — метеостанция в центре Москвы на Овчинниковской набережной, недалеко от улицы Балчуг
 «Балчуг» — гостиница в Москве на улице Балчуг (сети отелей «Кемпински»).
 Балчуг — гряда холмов вблизи Галичского озера
 Балчуг — ерик в Астраханской области, недалеко от станции Дельта.

См. также 
 Большой Балчуг

Примечания